Белокриница — название населённых пунктов.

Украина 
 Тернопольская область
 Белокриница — село в Зборовском районе.
 Белокриница — село в Кременецком районе.
 Белокриница — село в Подгаецком районе.

См. также 
 Белая Криница